Чжоу Шоурэн (; род. 7 августа 1959, Гонконг) — китайский прелат. Епископ Гонконга с 17 мая 2021.

Примечания

Ссылки 
 Информация

Католические епископы
Выпускники Гарвардской высшей школы образования
Выпускники Гарвардского университета